Бук ()  —  город  в Польше, входит в Великопольское воеводство,  Познанский повят.  Занимает площадь 2,96 км². Население 6210 человек (на 2004 год).

История

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства